Molekulska formula -{C20H24N2O5}- se može odnositi na:

 Kodoksim
 Medroksalol